Nowa Irlandia – wyspa na Pacyfiku należąca do Papui-Nowej Gwinei
 Nowa Irlandia – prowincja Papui-Nowej Gwinei